Егише Мартиросович Тадевосян (Татевосян) (; 24 сентября 1870, Эчмиадзин — 22 января 1936, Тбилиси) —армянский живописец. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1935).

Биография 
Учился в гимназии при Лазаревском институте в Москве, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, окончил его в 1894 году.

Участвовал в выставках Товарищества передвижных художественных выставок. Состоял в дружеских отношениях с Василием Поленовым, вместе с последним в 1898 году совершил путешествие в Палестину, и впоследствии многократно путешествовал по Ближнему Востоку. Позже участвовал в выставках «Мира искусства». До 1901 года жил в Москве, затем в Тифлисе, преподавал живопись. В ранний период творчества находился под влиянием Вардкеса Суренянца, но в 1900-е годы начал использовать в своём творчестве пуантилизм и экспрессионизм.

В 1916 году организовал и возглавил Союз художников Армении.

В 1935 году присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Армянской ССР.

Похоронен в Пантеоне им. Комитаса в Ереване.

Работы Тадевосяна хранятся в Государственной картинной галерее Армении, Государственном музее искусств Грузии, Государственном музее искусства народов Востока (Москва), в музее-заповедника В. Поленова, а также в частных собраниях.

Память 

 Именем Тадевосяна названы улица в Ереване, школа художеств в Эчмиадзине. 
 В 2015 г. в округе Шенгавит г. Еревана был установлен бюст художника.
 В честь 150-летия со дня рождения художника Центральный банк Армении выпустил памятную монету в 100 драмов.

Главные произведения 
 «Поклонение кресту» (1901)
 «Художник и толпа» (1909)
 «Богоматерь» (1918)
 «Христос и фарисеи» (1919)
 «Комитас» (1935).

Галерея

См. также 
 Изобразительное искусство Армении

Примечания

Литература 
 Дрампян Р. Г. Егише Татевосян. — М.: Искусство, 1957. — 108 с., ил.

Ссылки 
 
 Дом на Анастасиевской

Художники Армении
Художники России
Похороненные в пантеоне Комитаса